TTK steht für:
 Tagestherapiekosten bei Arzneimitteln
 Tischtennisklub
 Instituts für Technische Thermodynamik und Kältetechnik der Universität Karlsruhe
 Tao Te King von Lao Tse
 Türk Tarih Kurumu (Türkische historische Gesellschaft)
 Flughafen Kosrae (FAA-Code)
 Bahnhof Tottenham Hale (IATA-Code)

ttk steht für:
 Totoró (ISO-639-3-Code), vermutlich ausgestorbener Dialekt des Sprachclusters Guambiano (Sprache) des Volks der Guambiano in Kolumbien

TTK